Isokylä kan syfta på:

 Isokylä – en del av småorten Tärendö i Pajala kommun i Norrbottens län
 Isokylä – en by i Karleby stad, se Storby, Karleby
 Isokylä – en by i S:t Karins kommun, Egentliga Finland, se Storby, S:t Karins